Big Pisgah Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Pisgah Mountain (New York)
 Big Pisgah Mountain (North Carolina)